Творение:

 Творение в индуизме (сарга; адисарга) — первичное создание, тогда как сотворение (висарга; висаргах) — вторичное.
 Творение — в терминах монотеистических религий любой объект, который существует в мире.
 Творение библейское.

См. также 
 «Творение Господне» (фильм)
 «Творения Прометея» (балет)
 Творёное золото
 Творец | Чудотворец
 Космогонические мифы